Samala steht für:
 Samala (Baleshare), eine kleine Streusiedlung auf der schottischen Hebrideninsel Baleshare
 Ineseño, eine ausgestorbene nordamerikanische Sprache
 Río Samalá, ein Fluss in Guatemala